Кубок Узбекистану з футболу 2018 — 26-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Узбекистані. Титул володаря кубка вперше здобув АГМК.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 2018

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Узбекистану на сайті soccerway 

2018
Узбекистан